Ventrikel kan syfta på:

 Ventrikeln – ett organ som ligger överst till vänster i bukhålan, se magsäck
Ventriklar – de bägge lägre av hjärtats hålrum, se Kammare (hjärta)
Ventrikelflimmer – en akut, allvarlig typ av hjärtrytmrubbning
Ventrikelsystemet – ett sammanhängande system av hålrum i det centrala nervsystemet